Let L-410NG (NG — New Generation, англ. Новое поколение) — турбовинтовой 19-местный самолёт производства чешской компании Aircraft Industries (ранее LET Kunovice). Данный самолёт является модификацией L-410 UVP-E20. Первый полёт состоялся 9 июля 2015 года. Серийное производство началось в марте 2018 года.

В сравнении с предыдущими моделями, у L-410NG есть значительные улучшения. Новые, более мощные двигатели GE H-85 в сочетании с более тихими пропеллерами Avia-725. Новая конструкция крыльев со встроенными топливными баками. Обновлённая кабина пилота с авионикой Garmin, а также более вместительные багажные отсеки.

Из-за значительных улучшений L-410NG смог удвоить показатель максимальной дальности полёта, а также грузоподъёмность на 400 килограмм. Обновлённая модель будет продаваться во всех модификациях как и его предшественник.

В первую очередь он предназначен для коммерческих авиакомпаний, правительственных учреждений, неправительственных организаций и вооружённых сил. Помимо пассажирской версии, он также может служить грузовым самолётом. Особенно актуально его использование в островных государствах, где существует проблема заправки на удалённых островах.

История 
Разработка обновлённой версии L-410 началось в 2010 году. Первый прототип L-410NG был представлен публике 15 июля 2015 года.

Первый полёт произошёл 29 июля 2015 года. Были проверены основные характеристики полёта и лётные характеристики самолёта, работа системы управления самолётом, работа двигательной установки и топливной системы самолёта, а также основные функции авионики и навигационных систем.

Экипаж самолёта во время первого полёта: Пётр Яроцки (Petr Jarocký) и Станислав Скленарж (Stanislav Sklenář), а также Зданэк Коничек (Zdeněk Koníček) и Михал Сум (Michal Sum).

Были проведены несколько сертификационных полётов в соответствии с существующими правилами. Самолёт сертифицирован Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Российским Межгосударственным авиационным комитетом (MAK). Разработка самолёта началась в апреле 2010 года, стоимость проекта составляет 568 миллионов крон, 237 из которых было оплачено министерством промышленности и торговли Чешской Республики.

Технические характеристики

Технические данные 
 Экипаж: 2 человека
 Вместимость: 19 пассажиров/2150 кг груза
 Длина: 15,074 м
 Размах крыльев: 19,98 м
 Высота: 5969 м
 Площадь крыла: 34,86 м²
 Вес (пустой):
 Максимальный взлётный вес: 7000 кг
 Максимальный посадочный вес: 6800 кг
 Максимальный вес топлива: 2340 кг
 Силовая установка: два турбовинтовых двигателя GE H85-200 с пропеллерами Avia-725

Лётно-технические характеристики 
 Максимальная истинная скорость TAS: 417 км/ч
 Максимальная эксплуатационная дальность полёта (FL140, резервный остаток топлива на 45 мин.): 2570 км
 Эксплуатационная высота полёта (для ВС не оборудованных кислородной системой): 4200 м
 Максимальная высота полёта: 6096 м (со всеми работающими двигателями)
 На одном двигателе: 4755 м (ISA, 95 % MTOW, скорость подъёма 15,2 метра в минуту)
 Скороподъёмность: 9,0 м/с 1773 об./мин. (с обоими работающими двигателями), 2,0 м/с 394 об./мин. (один работающий двигатель)
 Максимальная продолжительность полёта: 10 часов

Салон 
 Объём салона для пассажиров: 17,9 м³
 Длина салона для пассажиров: 6,35 м
 Ширина салона для пассажиров: 1,95 м
 Высота салона для пассажиров: 1,66 м
 Пассажирские двери: 0,8×1,46 м
 Грузовая дверь: 1,25×1,46 м
 Шаг сиденья при максимальной посадке: 0,76 м
 Объём багажного отделения: 2,29 м³

Главные преимущества L-410NG 
 Возможность взлёта и посадки на коротких и неподготовленных ВПП (STOL).
 Современная стеклянная кабина пилотов.
 Прочная конструкция самолёта позволяет эксплуатировать его в сложных условиях.
 Способность работать в экстремальных климатических условиях (в пределах ± 50 °C).
 Вариативность оборудования с возможностью установки специальных сменных комплектов.
 Самый просторный пассажирский салон в своей категории.
 Простота обслуживания и низкие эксплуатационные расходы.
 Отличная безопасность и надёжность движения.

Примечания 

Воздушные суда по алфавиту
Воздушные суда, осуществившие первый полёт в 2015 году
Самолёты Чехии
Турбовинтовые самолёты
Пассажирские самолёты
Самолёты LET
Высокопланы